Шателије може да се односи на:

 Шателије (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Шателије (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шателије (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн